

Aéronautique

Éducation 
 Boston Teachers Union (en français, syndicat des enseignants de Boston)
 Brandenburgische Technische Universität, l'Université technologique de Cottbus à Brandebourg
 Bureau de Traduction de l'UBO

Métrologie 
 British thermal unit, une unité d'énergie anglo-saxonne